Le gouvernement Moreno peut désigner ces gouvernements d'Andalousie :

Gouvernement Moreno , du  au  ;
 Gouvernement Moreno , depuis le .